O I Batalhão do 6º Regimento De Infantaria da Força Expedicionária Brasileira foi a primeira tropa brasileira que chegou à Itália na Segunda Guerra Mundial

O I Batalhão do 6º RI embarcou no dia 29 de junho de 1944 no navio General Mann, tendo desembarcado em Nápoles no dia 16 de julho do mesmo ano, tendo se dirigido a seguir por via férrea para a região de Bagnoli, e daí, a pé, para Agnara, onde acampou.

O comandante do Batalhão era o então major João Carlos Gross (mais tarde general).

Brasil na Segunda Guerra Mundial
Unidades do Exército Brasileiro
Força Expedicionária Brasileira